Jan Lasota (1883–1973) – polski duchowny ewangelicko-augsburski, działacz społeczny i polityk komunalny na Śląsku Cieszyńskim.
 Jan Kanty Lasota (1889–1950) – podpułkownik piechoty magister Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (trzykrotnie), szef sztabu Okręgu Kraków Armii Krajowej

Przypisy